Кристиан Леонель Рамирес Самбрано (; родился 12 августа 1994 года, Санто-Доминго, Эквадор) — эквадорский и российский футболист, защитник клуба «Краснодар» и сборной Эквадора. В июне 2021 года получил российское гражданство.

Клубная карьера 

Рамирес — воспитанник клуба «Индепендьенте дель Валье». 28 апреля 2011 года в матче против «Эль Насьоналя» он дебютировал в эквадорской Серии А. Несмотря на юный возраст Кристиан стразу завоевал место в основе. В 2012 году интерес к Рамиресу проявляли дотмундская «Боруссия» и английский «Тоттенхэм Хотспур».

В 2013 году он перешёл в дюссельдорфскую «Фортуну». Сумма трансфера составила 500 тыс. евро. Рамирес не сыграл ни минуты за команду в Бундеслиге, но после её вылета из элиты получил свой шанс. 22 июля в матче против «Энерги» он дебютировал во Второй Бундеслиге.

Кристиан был футболистом ротации и летом 2014 года был отдан в аренду в «Нюрнберг». 3 августа в поединке против «Эрцгебирге» Рамирес дебютировал за новый клуб.

В начале 2015 года Кристиан на правах аренды перешёл в венгерский «Ференцварош». 1 марта в матче против «Дунайвароша» он дебютировал в чемпионате Венгрии. В составе «Ференцвароша» Рамирес выиграл Кубок лиги. По окончании аренды он подписал с клубом полноценный контракт. 17 октября в поединке против «Халадаша» Кристиан забил свой первый гол за клуб. В 2016 году он стал чемпионом Венгрии.

В середине декабря 2016 года Рамирес перешёл в российский «Краснодар». 16 февраля в домашнем матче Лиги Европы против турецкого «Фенербахче» (1:0) Кристиан дебютировал за «быков». 5 марта в поединке против московского «Спартака» (2:2) он дебютировал в РФПЛ. 20 октября 2020 года в поединке Лиге чемпионов против французского «Ренна» Кристиан забил свой дебютный мяч за «Краснодар».

Карьера в сборной 

В 2011 году Рамирес принял участие в домашнем чемпионате Южной Америки. На турнире он сыграл в матчах против команд Боливии, Перу, Колумбии, Парагвая, Бразилии, а также дважды против Аргентины и Уругвая. Летом того же года Кристиан принял участие в юношеском чемпионате мира в Мексике. На турнире он сыграл в поединках против команд Германии, Панамы, Буркина-Фасо и Бразилии.

В 2013 году в составе молодёжной сборной Эквадора Рамирес принял участие в молодёжном чемпионате Южной Америки в Аргентине. На турнире он сыграл в матчах против команд Уругвая, Венесуэлы, Чили, Колумбии, Бразилии,Перу и Парагвая.

20 ноября 2013 года в товарищеском матче против сборной Гондураса Рамирес дебютировал за сборную Эквадора, заменив во втором тайме Ренато Ибарру.

В 2016 году Рамирес принял участие в Кубке Америки в США. На турнире он сыграл в матче против команды США.

6 октября 2016 года в отборочном матче чемпионата мира 2018 против сборной Чили Рамирес забил свой первый гол за национальную команду.

Статистика

Клубная

Сборная 

Итого: сыграно матчей: 21 / забито голов: 1; победы: 7, ничьи: 5, поражения: 9.

Достижения

Командные 
 «Ференцварош»
 Чемпионат Венгрии: 2015/16
 Обладатель Кубка венгерской лиги: 2014/15

 «Краснодар»
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2018/19, 2019/20

Личные 
 В списках 33 лучших футболистов чемпионата России (1): № 3 — 2018/19

Личная жизнь 
Женат на венгерской модели Анико Ваго (р. 1987), у них три дочери. По словам Рамиреса, вся его семья также имеет российское гражданство. Помимо родного испанского владеет английским, немецким, венгерским, русским и португальским языками.

Примечания

Ссылки 
 профиль на сайте ФК «Краснодар»

Футболисты Эквадора
Игроки сборной Эквадора по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Эквадора по футболу
Игроки ФК «Индепендьенте дель Валье»
Игроки ФК «Нюрнберг»
Игроки ФК «Ференцварош»
Игроки ФК «Фортуна» Дюссельдорф
Игроки ФК «Краснодар»
Натурализованные граждане России